Пюха ():
 Пюха — деревня в волости Сауэ, уезд Харьюмаа, Эстония.
 Пюха — деревня в волости Сааремаа, уезд Сааремаа, Эстония.
 Церковь Пюха — церковь в деревне Пюха, Сааремаа.
 Приход Пюха — историческая административно-территориальная единица Эстонии, входившая в состав исторической области Сааремаа.